In folgenden deutschen Städten gibt es Parkanlagen, die nach der Frauenrechtlerin Clara Zetkin benannt sind:

 Clara-Zetkin-Park (Berlin)
 Clara-Zetkin-Park (Leipzig)
 Clara-Zetkin-Park (Wittenberge)